Rakim puede referirse a:

 Rakim, cantante de hip hop exintegrante del dúo Eric B. & Rakim;
 R.K.M, miembro del dúo de reguetón RKM & Ken-Y.